Marcos Orellano, nacido en 1838 y fallecido en 1948 en Villa Mercedes, San Luis (Argentina) fue soldado, bajo las órdenes del General José Miguel Arredondo como expedicionario en la Conquista del Desierto desplegada por Julio Argentino Roca a fines del siglo XIX. 

Después de que Santiago Orellano fuera muerto por los indígenas en las cercanías de San José del Morro, su viuda Basilia Orellano llegó al recién fundado Fuerte Constitucional con sus dos hijos Marcos y Santiago, que tomaron parte como soldados rasos en las luchas contra el malón enrolándose en las filas del Ejército de Córdoba con asiento en la ciudad de Río Cuarto.

En el año 1870 el entonces gobernador de la Provincia de Córdoba comisionó al soldado Marcos Orellano para que a través del desierto trasladara a su esposa e hija a la ciudad de San Luis, a fin de preservarlas de la revolución de aquel año en aquella provincia.

Vuelto al Fuerte Constitucional (hoy Villa Mercedes), continuó en la milicia como expedicionario del desierto, al mando del general Arredondo, en el año 1872.

Luchó contra los indígenas al lado de Santiago Betbeder y del Coronel Ardiles, según su propia biografía hasta que su tío, Mauricio Orellano, exgobernador de San Luis lo comisionó para establecerse con un piquete de soldados a su mando en Cerro Varela (hoy estación Zanjitas del Ferrocarril General San Martín), como vigía avanzado de las fuerzas del gobierno.

Adquirió tierras a los extintos Santiago Betbeder y Nicolás Origone donde fundó su hogar y crio a sus hijos.

Desempeñó cargos públicos como capataz e inspector en Villa Mercedes desde el año 1915 por espacio de casi 30 años consecutivos y falleció en el año 1948 a la edad de 110 años, por lo que fue la persona más anciana del país al morir.

Supercentenarios de Argentina
Militares de las Campañas del Desierto